James Norris peut désigner :

  (c. 1774-1838), avocat et notable anglais ;
  (1810-1874), homme politique américain du Minnesota ;
 James Norris (1820-1891), homme politique canadien en Ontario ;
 James Flack Norris (1871-1940), chimiste et professeur américain ;
 James E. Norris (1879-1952), promoteur canado-américain de hockey sur glace ;
 James D. Norris (1906-1966), dirigeant américain de hockey sur glace ;
  (1930-2021), poloïste olympique américain ;
  (né en 1948), joueur américain de baseball ;
  (né en 1960), mathématicien anglais ;
  (né en 1988), joueur gallois de rugby ;
  (né en 2003), joueur anglais de football.

Voir aussi 
 Trophée James-Norris, trophée remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey